

Codici 
 JE – codice vettore IATA di Mango
 JE – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per il Jersey

Informatica 
 .je – dominio di primo livello del Jersey

Persone 
 Jé – pseudonimo di Jéferson Luis Correa Carpes, giocatore di calcio a 5 brasiliano

Altro 
 Е o Je – lettera dell'alfabeto cirillico
 JE – targa automobilistica di Jennersdorf (Austria)